Ali Hillis, propr. Alecia Deann Hillis (1978) – attrice statunitense
 Elwood Hillis (1926) – politico statunitense
 Peyton Hillis (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Rib Hillis, propr. Robert Duane Hillis (1970) – attore, modello e personaggio televisivo statunitense
 William Daniel Hillis (1956) – ingegnere e ricercatore statunitense